Rubén López puede hacer referencia a:

 Rubén López Sabariego (1917-1961), busero cubano, torturado y asesinado por oficiales estadounidenses en la base naval de Guantánamo;
 Rubén López Ardón (1934-), obispo nicaragüense;
 Rubén López (1965-), trompetista argentino de origen uruguayo.